Годао 307 (G307 , 307国道) — китайская дорога государственного значения, которая начинается в деревне Цикоу (провинция Хэбэй), входящем в состав городского округа Цанчжоу и заканчивается в городском округе Иньчуань (Нинся-Хуэйский автономный район).

Дорога проходит через провинции Хэбэй, Шаньси, Шэньси и Нинся-Хуэйский автономный район.

Общая протяженность дороги составляет 1351 км.

Маршрут

См. также 
 Китайские национальные дороги
 Международная азиатская сеть

Примечания 

Дороги Китая